Wyniki Grand Prix Hiszpanii, piątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2003.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Hiszpania
2003
2003 w Hiszpanii